Princ Viktor Amadeus Teodor Savojský (Vittorio Amedeo Theodore; 7. března 1723 – 11. srpna 1725) byl princ savojský a vévoda z Aosty. Narodil se za vlády svého dědečka Viktora Amadea II., krále sardinského.

Biografie 
Princ Viktor Amadeus se narodil v královském paláci v Turíně, byl synem Karla Emanuela III. Sardinského a jeho první manželky Anny Kristiny Sulzbašské. Od narození až do své smrti byl oslovován jako vévoda z Aosty. Byl prvorozeným synem svých rodičů a od svého narození, které bylo přivítáno velkými oslavami, byl druhým v linii následnictví trůnu (po svém otci). Zemřel 11. srpna 1725 ve věku 2 let.

Jeho otec měl se svou druhou manželkou dalšího syna, na jeho počest byl pojmenován Viktor Amadeus, vévoda savojský.

Předkové

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Muži
Narození 7. března
Narození v roce 1723
Úmrtí 11. srpna
Úmrtí v roce 1725
Savojští princové
Pohřbení v bazilice Superga
Vévodové z Aosty